Дави́д Сосла́нович Кара́ев () — российский и азербайджанский футболист, нападающий московского «Торпедо».

Биография 
Начал заниматься футболом во владикавказской СДЮШОР «Юность». В 13-летнем возрасте переехал в Москву, находился в школе московского «Спартака».

Первый профессиональный контракт подписал с хабаровской «СКА-Энергией» после Мемориала Гранаткина, проходившего в Санкт-Петербурге. Считался легионером (имел азербайджанское гражданство) из-за заигранности за юношескую сборную Азербайджана (впоследствии решением Палаты по разрешению споров РФС легионером считаться перестал). Дебютировал в официальных матчах за «СКА-Энергию» 7 июля 2013 года, выйдя на замену на 69-й минуте домашнего матча 1-го тура Первенства ФНЛ 2013/14 против «Салюта» (0:0).

В дальнейшем играл за различные команды низших лиг. Перебравшись в «КАМАЗ», где переквалифицировался из полузащитника в нападающего, стал лучшим бомбардиром группы «Урал-Приволжье» Первенства ПФЛ 2019/20, также отметился забитым мячом в кубковом матче против московского «Спартака».

В начале 2020 года был на просмотре на двух учебно-тренировочных сборах с московским ЦСКА. В июне 2020 года стало известно о подписании Караевым контракта с «Уралом». Дебютировал в российской премьер-лиге 10 августа 2020 года, выйдя на замену на 70-й минуте домашнего матча с московским «Динамо» (0:2). Закрепиться в «Урале» не смог и в марте 2021 года на правах аренды перешёл в казахстанский «Каспий».

Летом 2021 года на правах свободного агента пополнил «СКА-Хабаровск». По итогам сезона стал лучшим бомбардиром команды.

7 июня 2022 года подписал контракт с московским «Торпедо», рассчитанный на 2 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Статистика выступлений

Достижения 
 КАМАЗ
 Серебряный призёр ПФЛ (зона «Урал-Приволжье»): 2018/19

Примечания 

Футболисты Азербайджана
Футболисты России
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «ТСК-Таврия»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Урал-2»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Торпедо» Москва